Владимир Михайлович Коман (, ; 20 февраля 1964, Ужгород, УССР, СССР) — советский футболист украинско-венгерского происхождения, отец венгерского футболиста Владимира Комана.

Биография 
Родился и вырос в Ужгороде.

В 1982-84 играл за дубль киевского «Динамо». В 1985 вернулся в родной город и несколько сезонов играл за «Закарпатье».

В 1990 году отыграл сезон за черновицкую «Буковину».

В феврале 1991 года переехал в Венгрию, где принял приглашение клуба 2-й лиги «Шабариа-Типо». В новом клубе провел 3 сезона, после чего завершил карьеру игрока.

Проживает постоянно в венгерском городе Сомбатхей, где начинал заниматься футболом его сын Владимир.

Примечания

Литература 
 Futball '93 (Budapest, 1994). ISSN 1217-873X

Ссылки 
 Владимир Коман: «Выглядели получше Днепра, а потом Ротань на нас за что-то рассердился»

Футболисты СССР
Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Буковина»